Фе́рми-газ (или идеальный газ Фе́рми — Дира́ка) — газ, состоящий из частиц, удовлетворяющих статистике Ферми — Дирака, имеющих малую массу и высокую концентрацию. Например, электроны в металле. В первом приближении можно считать, что потенциал, действующий на электроны в металле, является постоянной величиной и благодаря сильному экранированию положительно заряженными ионами можно пренебречь электростатическим отталкиванием между электронами. Тогда электроны металла можно рассматривать как идеальный газ Ферми — Дирака — электронный газ.

Газ Ферми — Дирака при нулевой температуре 
Самая низкая энергия классического газа (или газа Бозе — Эйнштейна) при  равна . То есть при нулевой температуре все частицы падают в самое низкое состояние и теряют всю свою кинетическую энергию. Однако, для газа Ферми это невозможно. Принцип исключения Паули позволяет находиться в одном состоянии только одной ферми-частице с полуцелым спином.

Самую низкую энергию газа  с  частиц можно получить путём размещения по одной частице в каждом из  квантовых состояний с наименьшей энергией. Поэтому энергия  такого газа при  будет отличной от нуля.

Величину  несложно вычислить. Обозначим через  энергию электрона в самом высоком квантовом состоянии, которое ещё заполнено при . При нулевой температуре все квантовые состояния с энергией ниже  заняты, а все квантовые состояния с энергией выше  — свободны.

Поэтому должно существовать ровно  состояний с энергией ниже или равной . Этого условия достаточно для нахождения . Поскольку объём микроскопический, трансляционные состояния находятся близко один к другому в импульсном пространстве и мы можем заменить суммирование по трансляционным квантовым состояниям  интегрированием по классическому фазовому пространству, предварительно разделив на :
 
где  — число внутренних квантовых состояний, которые соответствуют внутренней энергии. Число , для электронов со спином 1/2. Интегрируя последнее выражение от  до , величины импульса самого высокого заполненного при  состояния с энергией , и приравнивая результат к , получаем с учётом того, что :
 
 
 
или для электронов с :
 
Величину , наивысшую энергию заполненных уровней, называют энергией Ферми.

Газ Ферми — Дирака при конечной температуре 
Для ненулевых значений параметра  плотность числа электронов  в энергетическом пространстве находим путём умножения квантовых плотностей состояний

на множитель , который даёт число электронов на одно квантовое состояние:

где величина  — химический потенциал при , а  — химический потенциал при данной температуре.

Если проинтегрировать эту функцию по всем значениям , то можно определить  как функцию от температуры.

Сравнивая результат, который входит в  полного числа частиц . Отсюда видно, что для  величина  есть функция параметров  и .

Энергию можно найти из соотношения:
 
откуда видно, что тут мы встречаемся с задачей нахождения интеграла типа:
 
в котором функция  есть некоторая простая и непрерывная функция от , например  или , и
 
Следует отметить, что величина  имеет порядок от  до  К для большинства металлов.

Пропуская довольно громоздкие математические выкладки, в результате получим приблизительное значение химического потенциала:
 
которое выражает химический потенциал  через параметры  и .

Тут следует отметить, что эта зависимость не очень сильная, например для комнатных температур первая добавка составляет достаточно малую величину — . Поэтому на практике, при комнатных температурах химический потенциал практически совпадает с потенциалом ферми.

См. также 
 Энергия Ферми
 Идеальный газ
 Квантовый газ
 Бозе-газ

Литература

Ссылки 
 A Fermi gas of atoms — physicsworld.com Apr 4, 2002
 Seiringer R. The Thermodynamic Pressure of a Dilute Fermi Gas / Commun. Math. Phys. — 261. — 2006. — pp. 729–758.
 Fermi gas goes superfluid — physicsworld.com Jul 22, 2004

Квантовая физика
Статистическая механика
Объекты, названные в честь Энрико Ферми